Prix Wilkinson peut faire référence à : 
 Prix James-Wilkinson en analyse numérique et calcul scientifique 
 Prix James H. Wilkinson en logiciel numérique